Rosso (Mauritânia) — cidade da Mauritânia
 Rosso (Cilícia) — antiga cidade da Cilícia

Desambiguações de topônimos